Pułki piechoty noszące numer „77”:

Polskie:
 77 Pułk Piechoty (II RP)
 77 Pułk Piechoty Armii Krajowej (1944)
 77 Pułk Piechoty (1951–1952)

Austro-węgierski:
 Galicyjski Pułk Piechoty Nr 77 (1860–1918)

Niemiecki:
 77 Pułk Piechoty (2 Hanowerski) – stacjonował w Celle; sformowany 26 marca 1813; przydział w 1914: X Korpus